Krilja Szovetov Moszkva moszkvai labdarúgócsapat
 PFK Krilja Szovetov Szamara szamarai labdarúgócsapat